

Persone 
Antonio Bertoli (1917-...) –  calciatore e allenatore di calcio italiano
Danilo Bertoli (1947) – politico italiano
Dante Bertoli (1913-1996) – lottatore italiano
Enzo Bertoli (1903-...) –  calciatore italiano, di ruolo attaccante
Franco Bertoli (1959) – ex-pallavolista italiano
Franco Bertoli (1910-1960) ― stilista italiano
Gianfranco Bertoli (1933-2000) – terrorista italiano
Gian Domenico Bertoli (1676-1763) – archeologo, saggista, antiquario e canonico di Aquileia
Giuseppe Ausilio Bertoli (1945) – scrittore italiano
Luigi Bertoli (1928-2010) – calciatore italiano
Mauro Bertoli (1945) – chitarrista e cantante italiano
Paolo Bertoli (1908-2001) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Pierangelo Bertoli (1942-2002) – cantautore italiano
Sara Bertoli (1979) –  pentatleta italiana
Scott Bertoli – giocatore di hockey su ghiaccio canadese
Sebastián Bértoli (1977) –  calciatore argentino, di ruolo portiere
Zeno Bertoli (1988) – pallanuotista italiano
Bertolí (1911-1948) – calciatore spagnolo

Altro 
Acciaierie Bertoli Safau – divisione steelmaking del gruppo Danieli.

Pagine correlate 
 Berti
 Bertolli (disambigua)
 Bertolini
 Bertolani
 Bertolazzi
 Bertoloni